Лямбда Змеи, () — звезда, которая находится в созвездии Змея на расстоянии около 38,3 световых лет от нас.

Характеристики 
λ Змеи относится к тому же классу звёзд, что и наше Солнце — жёлтым карликам главной последовательности. Её масса равна 1,18 массы Солнца, температура поверхности составляет 5877 градусов по Кельвину. Полный оборот вокруг своей оси звезда совершает за 26 суток.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от λ Змеи:

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Змеи

Ссылки 
 λ Змеи на сайте Solstation